Geroldsee steht für:

 Geroldsee (Krün), auch Wagenbrüchsee, Moorsee in der Gemeinde Krün im oberbayrischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Geroldsee (Oberpfalz), heute Wüstung, früher Hauptort der gleichnamigen Gemeinde im Landgericht Parsberg in der Oberpfalz